Дми́трий Бо́ндарев:
 Бондарев, Дмитрий Иванович (1921—1968) — Герой Советского Союза (1943).
 Бондарев, Дмитрий Дмитриевич (1878—1937) — русский автомобильный конструктор, первый директор АМО ЗИЛ.